Lăzărești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lăzărești (Moșoaia), Dorf im Kreis Argeș
 Lăzărești (Schitu Golești), Dorf im Kreis Argeș
 Lăzărești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Lăzărești (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Lăzărești (Olt), Dorf im Kreis Olt